Rapmund  ist der Familienname folgender Personen:

 Norm Rapmund, US-amerikanischer Comiczeichner.
 Otto Rapmund (1845–1930), deutscher Mediziner und Hygieniker